Чемпионат Азии по гандболу среди мужчин -  официальное первенство взрослых мужских сборных Азии. Проводится раз в два года, также служит в качестве отборочного турнира к чемпионату мира.

Итоги

Распределение наград

Статистика по странам

Ссылки 
 Сайт Азиатской Федерации Гандбола

Чемпионаты Азии по гандболу
Чемпионаты среди мужчин